Nointel ist eine französische Gemeinde mit  Einwohnern (Stand: ) im Département Oise in der Region Hauts-de-France. Sie gehört zum Arrondissement Clermont und zum Kanton Clermont (bis 2015: Kanton Liancourt). Catenoy gehört zum Gemeindeverband Clermontois. Die Einwohner werden Nointellois genannt.

Geographie 
Nointel liegt etwa 25 Kilometer westsüdwestlich von Compiègne und etwa 57 Kilometer nordnordöstlich von Paris. Umgeben wird Nointel von den Nachbargemeinden Saint-Aubin-sous-Erquery im Norden, Maimbeville im Nordosten, Catenoy im Osten, Bailleval im Süden sowie Breuil-le-Sec im Westen.

Durch die Gemeinde führt die Route nationale 31.

Bevölkerungsentwicklung

Sehenswürdigkeiten 
Siehe auch: Liste der Monuments historiques in Nointel (Oise)
 Römisches Lager
 Kirche Saint-Vaast aus dem 12. Jahrhundert, Monument historique seit 1927 (siehe auch: Taufbecken Nointel (Oise))
 Kapelle Notre-Dame-de-la-Route aus dem 16. Jahrhundert
 Schloss Nointel, Anfang des 20. Jahrhunderts erbaut, heute Spielzeugautomuseum

Persönlichkeiten 
 Jean-Baptiste Biot (1774–1862), Astronom und Mathematiker, Bürgermeister von Nointel um 1830
 Charles Parzudaki (1806–1889), Ornithologe

Weblinks 

Ort in Hauts-de-France